Der Begriff Massenlinie bezeichnet
 Massenlinie (Verfahren), ein Rechenverfahren in der Physik und den Geowissenschaften
 Massenlinie (China), politischen Konzept in China